Ризик — результат впливу невизначеності на досягнення поставлених цілей.

Також Ризик може означати:
 Ігри
 «Ризик» — стратегічна настільна гра, поширена в Європі та США
 Фільми
 «Ризик» — фільм, СРСР (1970)
 «Ризик» — фільм, СРСР (1987)
 «Ризик» — фільм, США (1994)
 «Ризик» — фільм, США (2009)